Azaña steht für:
 früherer Name (bis 1936) der Gemeinde Numancia de la Sagra

Azaña ist der Familienname folgender Personen:
 Manuel Azaña y Díaz (1880–1940), zweiter (und letzter) Präsident der Zweiten Spanischen Republik (1936–1939)

Siehe auch:
 Asana
 Azana